USS Osprey (AM-29), een ,mijnenveger van de Lapwingklasse, na de uit dienst name overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht als Crusader.
 USS Osprey II, een Amerikaanse motorboot.
 USS Osprey (1940), een Amerikaanse mijnenveger van de Ravenklasse.
 USS Osprey (AMS-28), een Amerikaanse mijnenveger van de YMS–410-class, over gedragen aan Japan als Yakushima (YTE–10).
 USS Osprey (1993), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse.